Rozenfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Abramowitsch Rosenfeld (auch Rozenfeld) (1917–2008), russischer Mathematiker
 Carina Rozenfeld (* 1972), französische Autorin
 Michał Rozenfeld (1916–1943), polnischer Widerstandskämpfer
 Semjon Rosenfeld (auch Rozenfeld), (1922–2019), Überlebender des Holocaust